

Plaatsen

Rusland 
 Aleksejevka (stad) - stad in de Russische oblast Belgorod
 Aleksejevka (selsovjet Aleksandrovski) - dorp in de oblast Koersk
 Aleksejevka (selsovjet Artjoechovski) - dorp in de oblast Koersk
 Aleksejevka (district Gloesjkovski) - dorp in de oblast Koersk
 Aleksejevka (district Khvalynski) -  in het oblast Saratov 
 Aleksejevka (selsovjet Krasnodolinski) - dorp in de oblast Koersk
 Aleksejevka (district Solntsevski) - dorp in de oblast Koersk
 Aleksejevka (district Tsjeremisinovski) - dorp in de oblast Koersk

Wit-Rusland 
 Aljaksejeuka (district Brahinski) - dorp in de oblast Homel
 Aljaksejeuka (district Homelski) - posjolok in de oblast Homel
 Aljaksejeuka (district Klitsjauski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Aljaksejeuka (district Kostsjoekovitski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Aljaksejeuka (district Tsjatsjerski) - posjolok in de oblast Homel

Rivieren in Rusland 
 Aleksejevka (zijrivier van de Veslana) - zijrivier van de Veslana in het stroomgebied van de Kama (kraj Perm)
 Aleksejevka (zijrivier van de Knjazjna) - zijrivier van de Knjazjna in het stroomgebied van de Medveditsa (oblast Wolgograd)

Overig 
 Aleksejevkacultuur - uit Kazachstan